Muttertag steht für:
 Muttertag, ein internationaler Feiertag zu Ehren der Mutter
 Muttertag (Roman), 9. Band aus der Bodenstein-Kirchhoff-Reihe der deutschen Schriftstellerin Nele Neuhaus

Filme:
 Muttertag (1980), US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1980
 Muttertag II (1988), finnischer Horrorfilm aus dem Jahr 1988 
 Muttertag – Die härtere Komödie, österreichische Filmkomödie aus dem Jahr 1993
 Muttertag (1997), deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1997 
 Schimanski: Muttertag, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1998
 Polizeiruf 110: Muttertag, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2017
 Muttertag – Ein Taunuskrimi, zweiteiliger deutscher Fernsehfilm der Krimireihe Taunuskrimi aus dem Jahr 2022

Siehe auch:
 Vatertag